Того року турнір проводився вперше.

Елена Богдан і Александра Каданцу виграли титул, у фіналі перемігши пару Чагла Бююкакчай і Карін Кнапп з рахунком 6–4, 3–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

BRD Bucharest Open, парний розряд
2014